I tornei WTA International di tennis sono stati una categoria istituita all'interno della Women's Tennis Association dal 2009 al 2020. Questa categoria di tornei ha rimpiazzato le precedenti Tier III e Tier IV, mentre le vecchie categorie Tier I e Tier II sono state rimpiazzate dai Tornei WTA Premier. Dal 2021 vengono sostituiti dai WTA 250.

Nel 2020 il circuito era composto da 31 tornei: 28 con un montepremi di circa  $, Shenzhen con un montepremi di circa  $ e Canton e Hong Kong con un montepremi di circa  $. A fine stagione, si svolgeva il Garanti Koza WTA Tournament of Champions a Sofia, che aveva un montepremi di  $, sostituito dal 2015 dal WTA Elite Trophy con un montepremi di  $.

Nel 2012 il torneo di Brisbane è stato riclassificato come Premier.
Nel 2014 il torneo di Birmingham è stato riclassificato come Premier, per poi tornare International dal 2020.

Tutti i tornei hanno 32 giocatrici partecipanti al torneo singolare, 16 per il doppio e 16/24/32 per le qualificazioni al singolare. La stagione 2020 ha subito cancellazioni a causa della pandemia di COVID-19.

Eventi

Risultati

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vincitrici dei vari tornei 
Il numero tra parentesi delle vittorie indicano solo i tornei vinti dal 2009 ad oggi. Klára Zakopalová dal 2014 è tornata a farsi chiamare Koukalová.

Singolare

Doppio

Note

Voci correlate 
 Tornei WTA Premier
 Tornei WTA 250

Collegamenti esterni